Sarasso – calciatore italiano di ruolo centrocampista
Eusebio Sarasso – calciatore italiano di ruolo attaccante
Sarasso – formaggio originario della Liguria